Jättespringlöss (Trinoton) är ett släkte av insekter som beskrevs av Nitasch 1818. Jättespringlöss ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spolätare